Maya – program komputerowy
 Maya – pasmo górskie w Belize i we wschodniej Gwatemali
 Język maya – jeden z języków Majów używany w Meksyku
 Maya (Mayasan) – góra w Japonii w prefekturze Hyōgo
 Maya – nazwa okrętów japońskich, m.in.:
 Maya – typ kanonierek parowych z końca XIX w.
 Maya – wiodący okręt powyższego typu
 Maya – ciężki krążownik z okresu II wojny światowej
 Maya – pojęcie w wedyzmie (ang. Maya)
 Maya – album M.I.A.
 Maya – albański film fabularny z roku 2010 w reżyserii Plutona Vasi

Zobacz też:
 inne znaczenia Maja
 Majowie – lud Ameryki Środkowej (ang., hiszp. Maya)